Þorgilsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Stefnir Þórgilsson (), scalde et missionnaire islandais ;
 Ari Þorgilsson (mort en 1148), prêtre, goði et historien islandais ;
  (), chef islandais ;
  (mort en 1188), goði islandais.

Notes et références